Grzegorz Gerwazy Gorczycki – duchowny katolicki, kompozytor i dyrygent
 Grzegorz Gorczyca (przedsiębiorca) – założyciel serwisu społecznościowego Epuls
 Grzegorz Gorczyca (pianista) – kompozytor, pianista i kameralista